— манга . Dragon Drive выходила в ежемесячном журнале Gekkan Shonen Jump издательства Shueisha. 5 января 2006 года издание манги было оконченно, суммарно она составила 14 томов. 38-серийная аниме-адаптация, из которой были вырезаны отдельные сцены насилия, транслировалась по телеканалу TV Tokyo в 2002—2003 годах.

Сюжет 
Действие происходит в школе. Лентяй  не может закончить ни одного дела и постоянно получает низкие отметки. Тогда  знакомит его с видеоигрой Dragon-Drive, в которой игроки, находясь в виртуальном городе, сражаются друг с другом. У каждого игрока есть напарник-дракон. Лень, равнодушие и слабые успехи в школе позволяют Рэйдзи получить лишь самого маленького и ленивого дракончика.

Ссылки 
 Dragon Drive на сайте TV.com
 
В базах данных
 
 

Драконы в фантастике